Plusieurs abbaye de l’Église catholique sont appelés abbaye Notre-Dame-de-la-Paix :
 l'abbaye Notre-Dame-de-la-Paix de Castagniers en France ;
 l'abbaye Notre-Dame-de-la-Paix de Chimay en Belgique.
 l'abbaye Notre-Dame-de-la-Paix de Saint-Amand-les-Eaux en France.

Voir aussi 
 
 
 
 

~NotreDamePaix
NotreDamePaix